Abingdon ist der Name mehrerer Orte:

in Australien:
 Abingdon (Queensland)

in England:
 Abingdon (London)
 Abingdon-on-Thames

in Kanada:
 Abingdon (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Abingdon (Illinois), Knox County
 Abingdon (Iowa), Jefferson County
 Abingdon (Maryland), Harford County
 Abingdon (North Carolina), Caldwell County
 Abingdon (South Carolina), Cherokee County
 Abingdon (Virginia), Washington County
 Abingdon District, Civil district, Gloucester County, Virginia
 Abingdon Reserve, Harford County, Maryland

Unternehmen:
 Abingdon (Motorrad), ehemalige britische Motorradmarke
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers John Child Meredith
 Abingdon Press, US-amerikanisches Buch-Verlagshaus des United Methodist Publishing House

Autos:
 Abingdon (1902), britisches Auto, prod. 1902 und 1903 von John Child Meredith in Birmingham
 Abingdon (1922), britisches Auto, prod. 1922 und 1923 in Tyseley in Birmingham

Schiff:
 USS Abingdon (PC-1237), Küsten-Patrouillenschiff der United States Navy, benannt nach der Stadt Abingdon (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Abingdon Bank, in Abingdon, Virginia, ID-Nr. 69000285
 Abingdon Church, in White Marsh, Virginia, ID-Nr. 70000796
 Abingdon Glebe House, in Gloucester, Virginia, ID-Nr. 70000794
 Abingdon Historic District, in Abingdon, Virginia, ID-Nr. 70000831

Siehe auch:
 Abingdon Creek
 Abington